

Géographie 
 Camero Viejo est une division territoriale dans la comarque de Tierra de Cameros en Espagne.

Patronyme 
 Bella Camero (née en 1992), actrice brésilienne.
 Cándido Camero (1921-2020), percussionniste cubain.

Homonymie de patronyme